Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Mercik – polski fizyk i pisarz science fiction
 Andrzej Mercik – polski żołnierz 
 Henryk Mercik – polski architekt, konserwator zabytków i samorządowiec
 Jacek Mercik – polski inżynier podstawowych problemów techniki w zakresie matematyki